Ви́ктор Ива́нович Щегло́в:
 Щеглов, Виктор Иванович — учёный, специалист в области эндоваскулярной нейрорентгенохирургии, один из основателей мировой и украинской эндоваскулярной нейрорентгенохирургии.
 Щеглов, Виктор Иванович (1925—1991) — советский актёр, режиссёр телефильма «Я-11-17».